Гринь Владислав Костянтинович (1961) — доктор медичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії медичних наук України, заслужений лікар України.
 Гринь Григорій Іванович (* 1951) — український хімік-технолог, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої освіти України.
 Гринь Дмитро Володимирович (1992 — 2020) — старший солдат Збройних сил України, захисник України від російської військової агресії. 
 Гринь Іванович (? — ?) — український гравер та друкар кінця 16 століття.
 Гринь Сергій Віталійович (1994) — український футболіст, півзахисник клубу «Олександрія».
 Гринь Сергій Михайлович (1981) — український веслувальник, призер Олімпійських ігор.
 Гринь Юрій Сидорович (1892—1921) — старшина Дієвої армії УНР.

Українські прізвища